L'Yonne est une rivière française. 
L'Yonne est un département français qui prend son nom de la rivière.